Наливайківська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Наливайківська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район